«День первый» () — название нескольких фильмов:

 «День первый» — СССР, 1958 год.
  — США, 1989 год.
  — эпизод (2006) сериала «Торчвуд», США.

См. также 
 «День первый, день последний» — фильм СССР, 1978 год.
 Day One — британская группа, существующая с 1999 года.